Це список видів павуків (Araneae), що спостерігалися на території Шрі-Ланки. У світі описано понад 45000 видів павуків. До фауни Шрі-Ланки відносять 383 види з 45 родин, з них 271 вид є ендемічним (70,7 %).

Позначки 
Теги, що використовуються у переліку видів:

Родина Agelenidae 

 Tegenaria parietina

Павуки-колопряди (Araneidae) 

 Anepsion maritatum
 Araneus enucleatus
 Araneus obtusatus — E
 Argiope aemula
 Argiope aetherea
 Argiope anasuja
 Argiope catenulata
 Argiope pulchella
 Argiope taprobanica — E
 Chorizopes frontalis
 Chorizopes mucronatus
 Clitaetra thisbe — E
 Cyrtarachne perspicillata
 Cyrtarachne raniceps
 Cyrtophora unicolor
 Dolichognatha albida — E
 Dolichognatha incanescens — E
 Dolichognatha nietneri — E
 Dolichognatha quinquemucronata — E
 Gasteracantha geminata
 Gasteracantha remifera
 Glyptogona duriuscula — E
 Herennia multipuncta
 Hypsosinga taprobanica — E
 Mangora semiargentea — E
 Nephila pilipes
 Nephilengys malabarensis
 Ordgarius hobsoni
 Poltys columnaris
 Ursa vittigera — E

Barychelidae 

 Diplothele halyi — E
 Plagiobothrus semilunaris — E
 Cyrtophora unicolor — E
 Sason robustum
 Sipalolasma ellioti — E
 Sipalolasma greeni — E

Clubionidae 

 Matidia flagellifera — E
 Matidia simplex — E
 Nusatidia bimaculata — E
 Simalio lucorum — E
 Simalio phaeocephalus — E

Corinnidae 

 Aetius decollatus
 Coenoptychus pulcher
 Copa annulata — E
 Copa spinosa — E
 Sphecotypus taprobanicus — E

Ctenidae 
 Ctenus ceylonensis — E
 Ctenus kandyensis — E
 Ctenus thorelli — E
 Diallomus fuliginosus — E
 Diallomus speciosus — E

Диктинові (Dictynidae) 
 Ajmonia smaragdula — E
 Anaxibia nigricauda — E
 Atelolathys varia — E
 Dictyna turbida
 Rhion pallidum — E

Dipluridae 

 Indothele lanka — E

Ерезіди (Eresidae) 
 Stegodyphus sarasinorum

Eutichuridae 

 Cheiracanthium incertum — E
 Cheiracanthium indicum
 Cheiracanthium insigne
 Cheiracanthium taprobanense — E

Hahniidae 

 Alistra radleyi — E
 Alistra stenura — E
 Alistra taprobanica — E
 Hahnia oreophila — E
 Hahnia pusio — E

Hersiliidae 

 Hersilia savignyi
 Hersilia tibialis
 Murricia crinifera — E
 Neotama variata — E
 Promurricia depressa — E

Idiopidae 

 Heligmomerus taprobanicus — E
 Scalidognathus oreophilus — E
 Scalidognathus radialis — E

Родина Балдахінні павуки (Linyphiidae) 

 Atypena ellioti — E
 Atypena simoni — E
 Ceratinopsis monticola — E
 Helsdingenia ceylonica
 Labullinyphia tersa — E
 Microbathyphantes palmarius
 Nematogmus dentimanus
 Neriene katyae — E
 Nesioneta benoiti — E
 Obrimona tennenti — E
 Trematocephalus simplex — E
 Trematocephalus tripunctatus — E
 Typhistes antilope — E
 Typhistes comatus — E

Liocranidae 
 Argistes seriatus — E
 Argistes velox — E
 Koppe armata — E
 Oedignatha affinis — E
 Oedignatha bicolor — E
 Oedignatha coriacea — E
 Oedignatha flavipes — E
 Oedignatha gulosa — E
 Oedignatha major — E
 Oedignatha montigena — E
 Oedignatha proboscidea — E
 Oedignatha retusa — E
 Oedignatha striata — E
 Paratus reticulatus — E
 Sphingius scutatus — E

Родина Павуки-вовки (Lycosidae) 
 Draposa atropalpis
 Draposa lyrivulva
 Draposa subhadrae
 Hippasa greenalliae
 Hogna lupina — E
 Lycosa indagatrix
 Lycosa yerburyi — E
 Ocyale lanca — E
 Ocyale pilosa
 Pardosa palliclava — E
 Pardosa semicana
 Pardosa timidula
 Wadicosa quadrifera
 Zoica parvula
 Zoica puellula

Mimetidae 

 Mimetus strinatii — E
 Phobetinus sagittifer

Мисменові (Mysmenidae) 

 Microdipoena saltuensis — E
 Phricotelus stelliger — E

Nesticidae 

 Nesticella aelleni — E

Ochyroceratidae 

 Merizocera brincki — E
 Merizocera cruciata — E
 Merizocera oryzae — E
 Merizocera picturata — E
 Psiloderces elasticus — E
 Speocera taprobanica — E

Оонопіди (Oonopidae) 

 Aprusia kataragama — E
 Aprusia strenuus — E
 Aprusia veddah — E
 Aprusia vestigator — E
 Brignolia ambigua — E
 Brignolia nigripalpis
 Brignolia ratnapura — E
 Brignolia sinharaja — E
 Brignolia trichinalis
 Gamasomorpha microps — E
 Gamasomorpha subclathrata — E
 Gamasomorpha taprobanica — E
 Ischnothyreus bipartitus — E
 Ischnothyreus lymphaseus — E
 Opopaea mollis — E
 Orchestina dentifera — E
 Orchestina manicata
 Orchestina pilifera — E
 Orchestina tubifera — E
 Xestaspis kandy — E
 Xestaspis paulina — E
 Xestaspis sublaevis — E

Павуки-рисі (Oxyopidae) 

 Oxyopes ceylonicus — E
 Oxyopes daksina
 Oxyopes hindostanicus
 Oxyopes juvencus — E
 Oxyopes nilgiricus — E
 Oxyopes rufisternis — E

Palpimanidae 

 Steriphopus macleayi — E

Філодромові (Philodromidae) 

 Gephyrota virescens — E
 Tibellus vitilis

Павуки-косарі (Pholcidae) 

 Belisana benjamini — E
 Belisana keyti — E
 Belisana ratnapura — E
 Crossopriza lyoni
 Holocneminus multiguttatus
 Pholcus ethagala — E
 Pholcus fragillimus — E
 Pholcus maturata — E
 Pholcus quinquenotatus
 Sihala ceylonicus — E
 Smeringopus pallidus
 Wanniyala agrabopath — E
 Wanniyala hakgala — E

Phrurolithidae 
 Orthobula impressa

Пізаури (Pisauridae) 
 Dolomedes boiei
 Dolomedes karschi — E
 Perenethis sindica

Psechridae 
 Psechrus hartmanni — E
 Psechrus torvus
 Psechrus tauricornis — E
 Psechrus zygon — E

Павуки-скакуни (Salticidae) 

 Aelurillus kronestedti
 Aelurillus quadrimaculatus
 Asemonea tenuipes
 Ballus segmentatus — E
 Ballus sellatus — E
 Bianor angulosus
 Brettus adonis
 Carrhotus taprobanicus — E
 Colaxes horton — E
 Colaxes wanlessi — E
 Cosmophasis olorina — E
 Curubis annulata — E
 Curubis erratica — E
 Curubis tetrica — E
 Epidelaxia albocruciata — E
 Epidelaxia albostellata — E
 Epidelaxia obscura — E
 Euryattus bleekeri
 Euryattus breviusculus — E
 Evarcha cancellata
 Flacillula lubrica — E
 Gelotia lanka — E
 Hyllus semicupreus
 Irura pulchra — E
 Jerzego bipartitus
 Marengo crassipes — E
 Marengo inornata — E
 Marengo nitida — E
 Marengo rattotensis — E
 Marengo striatipes — E
 Modunda aeneiceps
 Myrmarachne aurantiaca — E
 Myrmarachne bicurvata — E
 Myrmarachne dishani — E
 Myrmarachne imbellis — E
 Myrmarachne melanocephala
 Myrmarachne morningside — E
 Myrmarachne paludosa — E
 Myrmarachne plataleoides
 Myrmarachne prava — E
 Myrmarachne ramunni — E
 Myrmarachne spissa
 Onomastus nigricaudus — E
 Onomastus pethiyagodai — E
 Onomastus quinquenotatus — E
 Onomastus rattotensis — E
 Panysinus semiermis — E
 Phaeacius wanlessi
 Phausina bivittata — E
 Phausina flavofrenata — E
 Phausina guttipes — E
 Phintella multimaculata — E
 Phintella volupe
 Phyaces comosus — E
 Plexippus redimitus
 Portia fimbriata
 Portia labiata
 Ptocasius fulvonitens — E
 Rhene flavicomans
 Saitis chaperi
 Saitis kandyensis — E
 Sigytes paradisiacus — E
 Siler semiglaucus — E
 Simaetha cingulata — E
 Simaetha laminata — E
 Simaetha reducta — E
 Spartaeus spinimanus
 Stagetillus taprobanicus — E
 Stergusa aurata — E
 Stergusa aurichalcea — E
 Stergusa stelligera — E
 Tamigalesus munnaricus — E
 Telamonia sponsa — E
 Thiania pulcherrima
 Uroballus henicurus — E
 Uroballus octovittatus — E
 Viciria polysticta — E

Scytodidae 

 Scytodes venusta

Segestriidae 

 Ariadna oreades — E
 Ariadna taprobanica — E

Sparassidae 
[[Файл:Olios lamarcki.jpg|міні|праворуч|250пкс|Olios lamarcki]]
 Heteropoda eluta — E
 Heteropoda kandiana — E
 Heteropoda subtilis — E
 Heteropoda umbrata — E
 Olios ceylonicus — E
 Olios greeni — E
 Olios hirtus — E
 Olios lamarcki — ssp. taprobanicus — E
 Olios milleti Olios senilis Pandercetes decipiens Pandercetes plumipes Rhitymna occidentalis — E
 Spariolenus taprobanicus — E
 Stasina nalandica — E
 Stasina paripes — E
 Thelcticopis hercules — E

 Stenochilidae 

 Stenochilus crocatus — E

 Tetrablemmidae 

 Brignoliella ratnapura — E
 Brignoliella scrobiculata — E
 Gunasekara ramboda — E
 Pahanga diyaluma — E
 Shearella lilawati — E
 Shearella selvarani — E
 Tetrablemma medioculatum — E

 В'язальники (Tetragnathidae) 

 Atelidea spinosa — E
 Dolichognatha albida Dolichognatha incanescens Dolichognatha nietneri — E
 Dolichognatha quinquemucronata — E
 Leucauge argentata Leucauge ditissima Leucauge lamperti — E
 Schenkeliella spinosa — E
 Tetragnatha armata — E
 Tetragnatha determinata — E
 Tetragnatha foveata Tetragnatha geniculata — E
 Tetragnatha planata — E
 Tetragnatha tenera Tetragnatha virescens Tylorida culta Павуки-птахоїди (Theraphosidae) 

 Chilobrachys nitelinus — E
 Plesiophrictus tenuipes — E
 Poecilotheria bara — E
 Poecilotheria fasciata — E
 Poecilotheria hanumavilasumica Poecilotheria ornata — E
 Poecilotheria smithi — E
 Poecilotheria subfusca — E
 Poecilotheria uniformis — E
 Poecilotheria vittata Poecilotheria rajaei — E

 Павуки-тенетники (Theridiidae) 

 Argyrodes fissifrons Argyrodes flavescens Argyrodes nasutus — E
 Argyrodes scintillulanus Ariamnes pavesii Cephalobares globiceps Chikunia nigra Chrysso spiniventris Coscinida gentilis — E
 Coscinida novemnotata — E
 Coscinida triangulifera — E
 Dipoena sertata — E
 Emertonella taczanowskii — E
 Enoplognatha oreophila — E
 Janula taprobanicus — E
 Latrodectus erythromelas Molione trispinosa — E
 Phoroncidia nasuta — E
 Phoroncidia septemaculeata — E
 Phoroncidia testudo Phoroncidia thwaitesi — E
 Propostira quadrangulata — E
 Steatoda rufoannulata Theridion albomaculosum — E
 Theridion ceylonicus — E
 Theridion gabardi — E
 Theridion modestum — E
 Theridion nodiferum — E
 Theridion quadratum Theridion teliferum — E
 Thwaitesia margaritifera Theridiosomatidae 

 Andasta semiargentea — E
 Theridiosoma genevensium — E

 Павуки-краби (Thomisidae) 

 Ascurisoma striatipes Boliscus decipiens — E
 Borboropactus asper — E
 Cymbacha simplex — E
 Diaea placata — E
 Epidius parvati — E
 Holopelus piger — E
 Monaeses attenuatus — E
 Monaeses cinerascens Monaeses greeni — E
 Oxytate subvirens — E
 Oxytate taprobane — E
 Pagida salticiformis — E
 Peritraeus hystrix — E
 Phrynarachne ceylonica Phrynarachne fatalis — E
 Phrynarachne rothschildi — E
 Runcinia bifrons Stiphropus sigillatus — E
 Tagulis mystacinus — E
 Talaus oblitus — E
 Tarrocanus capra — E
 Thomisus callidus Thomisus granulifrons Titanoecidae 

 Pandava laminata Trachelidae 

 Trachelas oreophilus Trachelas quisquiliarum — E
 Utivarachna accentuata — E

 Udubidae 

 Campostichomma manicatum — E

 Uloboridae 

 Hyptiotes analis — E
 Miagrammopes ferdinandi — E
 Miagrammopes thwaitesii Uloborus umboniger — E

 Zodariidae 

 Hermippus cruciatus Suffasia attidiya — E
 Suffasia mahasumana — E

 Zoropsidae 

 Devendra pardalis — E
 Devendra pumilus — E
 Devendra seriatus'' — E

Примітки 

Павуки
павуки
Павуки
павуки